Scabiosa stellata puede referirse a la:
descrita por L. en Sp. Pl. (1753).  es la Lomelosia stellata de Raf. publicada en Fl. Tellur.(1836)
descrita por M.Bieb. en Fl. Taur. Caucasus (1808). es la Lomelosia rotata de Greuter & Burdet publicada en Willdenowia (1985).
descrita por Pall. ex M.Bieb. en Fl. Taur. Caucasus (1808). es la Lomelosia micrantha de Greuter & Burdet Willdenowia (1985).
descrita por Schangin en Pall. N. Nord. Beitr. es la Scabiosa ochroleuca de L. en Sp. Pl. (1753).